Името Равна гора носят три български села:

 Равна гора (област Бургас)
 Равна гора (област Варна)
 Равна гора (област Хасково)

както и:

 Равна гора (плато) в Сърбия